Natuur- en milieueducatie
 NME (tijdschrift), voluit New Musical Express, een Brits muziektijdschrift